Kościół św. Wincentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie ul. Nadbrzezie 12
 Kościół św. Wincentego à Paulo w Krakowie ul. św. Filipa 17-19